Morlocks - personagens criados por H. G. Wells
Morlocks (Marvel Comics) - personagens dos quadrinhos
Max Morlock - futebolista alemão

Desambiguação